Klint och af Klint är  efternamn som i Sverige bärs av delvis befryndade släkter. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnen
 Klint 1 092
 af Klint 40
Tillsammans blir detta 1 132 personer. I Danmark hade 439 personer efternamnet Klint år 2015. 

Efternamnet Klint är känt i Sverige sedan 1500-talet. Den förste med namnet af Klint, sjöofficeren och ämbetsmannen Eric af Klint, hade efternamnet Klint före adlandet 1805. Namnet Klint har även använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Klint eller af Klint
 Bo Klint (1907–1985), militär och företagsledare
 Carl af Klint (1774–1840), sjömilitär
 Eric af Klint, flera personer
 Eric af Klint (1732–1812), sjömilitär, lotsdirektör, vice landshövding 
 Eric af Klint (1813–1877), militär och politiker
 Eric af Klint (1816–1866), sjömilitär 
 Eric Gustaf af Klint  (1801–1846), sjömilitär
 Erik af Klint (1901–1981), sjömilitär, viceamiral
 Frans Gustaf Klint (1835–1902), industriman
 Fredrik Wilhelm Klint (1811–1894), organist, musikärare och tonsättare
 Gustaf af Klint (1771–1840), sjömilitär och kartograf
 Gustaf af Klint (1858–1927), sjömilitär
 Gustaf Adolf Klint (1774–1822), skulptör och hovbildhuggare
 Henrik Christoffer Klint, flera personer
 Henrik Christoffer Klint (1735–1795), guldsmed
 Henrik Christoffer Klint (1773–1832), guldsmed
 Hilma af Klint (1862–1944), konstnär och antroposof, pionjär inom det abstrakta måleriet
 Joen Petri Klint (död 1608), präst och politiker
 Johan Henric Klint (1803–1849), lantbrukare och konstnär
 Kaare Klint (1888–1954), dansk arkitekt och möbelformgivare
 Peder Vilhelm Klint (1853–1930), dansk arkitekt, formgivare och målare
 Stefan Klint (född 1967), teolog och präst

Se även 
 Klint, förgreningssida
 af Klint, svensk adelsätt
 Gustav Klimt (1862–1918), österrikisk bildkonstnär

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn